Мочальники — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мочальники — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Мочальники — деревня в Вяземском районе Смоленской области.